Le padouk est le nom d’un groupe d’espèces d’arbre du genre Pterocarpus (toutes les espèces du genre ne sont pas appelées padouk).

Le padouk est parfois pris pour du .

Espèces 
 Pterocarpus dalbergioides Roxb., padouk des Indes, padouk d’Andaman, maîdou, santal rouge ou narra
 Pterocarpus soyauxii Taub., padouk d’Afrique
 Pterocarpus macrocarpus Kurz, padouk de Birmanie
 Pterocarpus indicus'', le bois de rose de Birmanie, sang-dragon, narra

Pterocarpus
Arbre tropical